Елна Рейнах і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але цього разу Рейнах вирішила не брати участі. Тозья грала в парі з Жулі Алар, але вони програли в першому колі парі Домінік Ван Рост і Мая Мурич.

Ніколь Арендт і Манон Боллеграф виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс з рахунком 7–6(8–6), 4–6, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec